Муджуру () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Муджуру, Джойс (урождённая Рунаида Мугари; род. 1955) — зимбабвийский политик.
 Муджуру, Соломон (псевдоним Рекс Нгонго; 1949—2011) — зимбабвийский бизнесмен, военный и политический деятель.
 См. также 
 Муджур — город в провинции Кыршехир Турции.